Mushard ist der Familienname folgender Personen:

 Luneburg Mushard (1672–1708), Schulmann und Historiker, Autor eines genealogischen Nachschlagewerks
 Martin Mushard (1699–1770), evangelisch-lutherischer Pastor und Prähistoriker, Sohn Luneburgs